Viviers (Ardèche)
 Viviers (Moselle)
 Viviers (Yonne)
ook:
Viviers-du-Lac,  Savoie 
Viviers-le-Gras,  Vosges
Viviers-lès-Lavaur,  Tarn 
Viviers-lès-Montagnes,  Tarn 
Viviers-lès-Offroicourt,  Vosges
Viviers-sur-Artaut, Aube 
Viviers-sur-Chiers,  Meurthe-et-Moselle